Blimlinger ist der Familienname folgender Personen:

 Eva Blimlinger (* 1961), österreichische Historikerin und Rektorin 
 Thomas Blimlinger (* 1957), österreichischer Politiker